Osoby o tym nazwisku:
 Małgorzata Wolańska – polska biochemik
 Wanda Wolańska – polska lekkoatletka

Inne:
 Przełęcz Wolańska – przełęcz położona w Górach Sanocko-Turczańskich